Le qualificazioni del singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Internazionali BNL d'Italia  2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Nicole Vaidišová (ultimo turno)
 Ayumi Morita (Qualificata)
 Nuria Llagostera Vives (ultimo turno)
 Karolina Šprem (primo turno)
 Jill Craybas (Qualificata)
 Galina Voskoboeva (primo turno)
 Marija Korytceva (Qualificata)
 Viktorija Kutuzova (ultimo turno)

 Aravane Rezaï (Qualificata)
 Tat'jana Puček (primo turno)
 Vania King (Qualificata)
 Hsieh Su-wei (primo turno)
 Jaroslava Švedova (Qualificata)
 Alice Moroni (primo turno)
 Assente
 Julie Ditty (ultimo turno)

Qualificati 

 Jaroslava Švedova
 Ayumi Morita
 Alberta Brianti
 Vania King

 Jill Craybas
 Mariana Duque-Marino
 Marija Korytceva
 Aravane Rezaï

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2009
WTA Tour 2009